ARA San Martín o ARA General San Martín puede hacer referencia a los siguientes buques de Argentina:
 ARA San Martín (1898), crucero acorazado de la clase Giuseppe Garibaldi en servicio de 1898 a 1935.
 ARA General San Martín (Q-4), buque polar en servicio de 1954 a 1982.
San Martín, ARA